Стрельцо́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Стрельцова, Галина Яковлевна (род. 1937) — российский историк философии.
 Стрельцова, Людмила Владимировна (род. 1969) — радиоведущая «Нашего Радио».
 Стрельцова, Ольга Александровна (род. 1987) — российская трековая велогонщица. Вымышленные персонажи 
 Анна Стрельцова — лирический персонаж фильма «Женщина, которая поёт», её роль исполнила Алла Пугачёва.

 См. также